Navalilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Navalilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar